Великоолександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Великоолександрівська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Великоолександрівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район
 Великоолександрівська сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район